Chasselat peut renvoyer à :
 Pierre Chasselat (1753-1814), peintre et dessinateur français ;
 Charles-Abraham Chasselat (1782-1843), peintre et graveur français, fils du précédent.